AutoRuns — бесплатная утилита для 32-битных и 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows, разработанная Sysinternals, и затем приобретённая Microsoft Corporation.
Утилита способна управлять автозагрузкой программ, сервисов, модулей, драйверов и других компонентов системы.

Autoruns отображает абсолютно всё, что будет запущено на компьютере при старте операционной системы, регистрации пользователя и других событиях. Отображаются программы, загружаемые модули, драйверы, системные службы, назначенные задания, Winlogon. Утилита может показать свойства любого объекта, пути и параметры запуска, а также отменять их автозапуск.

Autoruns может проводить поиск запускаемых программ по всей системе или в указанных категориях (стандартная «Автозагрузка», службы Windows, системный реестр (Run, RunOnce), проводник Windows и других).

Есть возможность временно приостанавливать автозапуск с сохранением всех параметров запуска и возможностью восстановления.

Начиная с 13 версии добавлена возможность проверки файлов автозапуска по хешу на сервисе VirusTotal, при этом неизвестные файлы можно отправить на анализ.

Примечания

См. также 
 MSConfig
 AnVir Task Manager

Ссылки 
 Официальный сайт AutoRuns 
 
 
 Полезная справка на русском 

Утилиты
Менеджеры задач
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение